Бру — многозначный термин.

Персоналии 
 Бру, Кахал (1874—1922) — ирландский революционер и политик, первый спикер Ирландского парламента.
 Бру, Росер (1923—2021) — чилийская художница и гравёр испанского происхождения.
 Бру, Франсиско (1885—1965) — испанский футболист, судья и тренер.
 Бру, Хейин (1901—1987) — фарерский писатель и переводчик.

Топонимы 
  — французская коммуна в департаменте Эр и Луар.
 Бру-Верне — французская коммуна в департаменте Алье.
  — французская коммуна в департаменте Сена и Марна.
  — французская коммуна в департаменте Орн.

Прочее 
 Бру — народ, проживающий во Вьетнаме (провинция Биньчитхьен), Лаосе и Таиланде.
 Бру — мон-кхмерский диалектный континуум, на котором говорят народы катанг и бру на материке Юго-Восточной Азии.

См. также 
 БРУ
 Бру-га-га — звукоподражание, междометие, используемое в литературе и повседневной жизни во многих языках мира.
 Бру-на-Бойн — комплекс из сорока могильных курганов в Ирландии.
 Брю